Kommando kan syfta på:

Militärt
 Kommando (militär) – en anvisning, genom vilken en trupp befäls att utföra en viss rörelse eller ett grepp
 Kommandosoldat – en specialtränad soldat
 Marinkommando – en myndighet för regional ledning av svenska marinens förband
 Flygkommando – en del av Sveriges militärterritoriella indelning och benämning på myndighet, se Luftförsvarssektor

Datorer
 Kommando (dator) – ett direktiv till ett datorprogram 
 Kommandotangent – en tangent på tangentbord från Apple
 Kommando (designmönster) – ett designmönster för att programmera datorprogram

Se även
 Commando